Kiplimo ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham Kiplimo (* 1989), ugandischer Langstreckenläufer
 Cosmas Kiplimo Lagat (* 1995), kenianischer Marathonläufer
 Jacob Kiplimo (* 2000), ugandischer Langstreckenläufer
 Jacqueline Nytepi Kiplimo (* 1984), kenianische Marathonläuferin

 Judy Kiplimo (* 1969), kenianische Langstreckenläuferin
 Kenneth Kimutai Kiplimo (* 1981), kenianischer Langstreckenläufer
 Phillip Kiplimo (* 1991), ugandischer Langstreckenläufer
 Samuel Kiplimo Kosgei (* 1986), kenianischer Langstreckenläufer

Siehe auch:
 Kip (Name)
 Limo